Манжен () — французская фамилия. Известные носители:
 Манжен, Андрэ-Маргарита-Жюльетта (более известна как Жюлье́тта Бенцо́ни; 1920—2016) — французская писательница, работающая в жанре исторического любовного романа.
 Манжен, Клеман Сириак де (1570—1642) — французский математик, астроном, поэт.
 Манжен, Леон Игнатий (1857—1900) — святой Римско-Католической Церкви, член монашеского ордена иезуитов, священник, миссионер, мученик.
 Манжен, Луи Александр (1852—1937) — французский биолог.
 Манжен, Шарль Мария Эммануэль (1866—1925) — французский дивизионный генерал, участник Первой мировой войны.